La ligne 16 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Sídliště Řepy à Lehovec.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 16 relie Sídliště Řepy (à l'Est de la ville) à Lehovec (à l'Est). En pratique, la ligne circule quasi exclusivement sur le tronçon Kotlářka - Lehovec ; les rames ne desservent les arrêts jusque Sídliště Řepy qu'en début de matinée et en fin de soirée, du lundi au vendredi uniquement.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 16 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

L'arrêt Moráň n'est desservi qu'en direction de Kotlářka et Sídliště Řepy.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague